Франц Энгшлер (; родился 25 июля 1961 года в Кемптене, ФРГ) — немецкий автогонщик.
 двукратный чемпион ADAC Procar Series (2000, 2007).

Общая информация 
Франц женат. У него есть сын Лукас.

Спортивная карьера 
Энгстлер достаточно поздно пришёл в кольцевые гонки: долгое время он участвовал лишь в картинговых призах и в соревнованиях по подъёму на холм. Первые старты в серьёзных шоссейно-кольцевых гонках начинаются с 1988-го года, когда Франц несколько лет пробовал себя в национальном первенстве Формулы-3, а потом надолго перешёл в соревнования кузовной техники. В формульном первенстве Энгстлер с самого начала не нацеливался на сильный результат в общем зачёте, выступая на технике предыдущего поколения в младшем классе. Подобный подход в совокупности с ранее полученным опытом выступлений в гонках быстро дал результат — уже в год дебюта Франц стал вице-чемпион класса, а год спустя стал чемпионом.

Осознавая отсутствие перспектив в гонках машин с открытыми колёсами, Энгстлер ищёт другие варианты развития карьеры: с 1989 года он периодически стартует в Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft, позже пробует свои силы в кузовном кубке мира, стартует в STW, V8Star и ряде других региональных европейских туринговых первенств. С 2000-го года Франц сосредотачивается на ряде посильных для него кузовных первенств: сначала в ADAC Procar Series, а затем в ATCC. В 2000 году он выигрывает немецкое первенство, завоёвывая свой первый серьёзный титул в автоспорте.

На фоне достаточно слабых соперников Энгстлер быстро становиться одной из звёзд этих гонок и вскоре находит средства не только на собственные выступления но и на организацию собственной гоночной команды. Коллектив Франца постепенно становиться весьма конкурентоспособным, помогая ему дважды выиграть азиатское первенство и второй раз покорить чемпионат ADAC. С 2007 года Энгстлер пробует свои силы и в кузовном чемпионате мира, заручившись поддержкой нового крупного спонсора. В 2008-10 годах он выступает здесь в незаводском классе и каждый год становиться одним из призёров зачёта, а в 2011 году, когда ряд изменений в регламенте привели к уходу из чемпионата заводской программы BMW, его команда, как один из партнёров баварского концерна в серии получает дополнительную поддержку и Энгстлеру удаётся выиграть свою первую гонку в первенстве и занять в общем зачёте чемпионата место в Top10. Впрочем подъём продлился недолго — отсутствие серьёзных обновлений от BMW уже через год сделали Engstler Motorsport неконкурентоспособной, а перед сезоном-2013 Франц и вовсе свернул всё своё участие в серии. Параллельно с выступлением в чемпионате мира Энгстлер несколько раз пробовал свои силы и в аналогичном Кубке Европы, а в 2009 году был близок к общей победе в своём классе, но проиграл титул Джеймсу Томпсону по дополнительным показателям, набрав равное с британцем количество очков.

Налаженные за годы в кузовных соревнованиях связи с BMW и азиатскими спонсорами дополнительно расширили гоночную программу Энгстлера во второй половине 2000-х: он стартует в различных гонках на выносливость — как в Европе, так и в восточной Азии и Северной Америке; в 2008 году, в своём классе, его экипаж выигрывает престижные 24 часа Нюрбургринга.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Ссылки 

 
 
 

 Сайт команды Франца 
 Школа водительского мастерства Франца для пилотов машины безопасности 

Родившиеся 25 июля
Родившиеся в 1961 году
Родившиеся в Кемптене
Картингисты
Автогонщики Германии
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты DTM из Германии
Пилоты WTCC
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Дейтоны
Пилоты Engstler Motorsport